Eerste Exloërmond, een dorp in de gemeente Borger-Odoorn in de Nederlandse provincie Drenthe
 Tweede Exloërmond, een dorp in de gemeente Borger-Odoorn in de Nederlandse provincie Drenthe